bitwa pod Dyrrachium – bitwa stoczona 10 lipca 48 p.n.e. przez armię Cezara z armią Pompejusza.
 bitwa pod Dyrrachium – bitwa stoczona 18 października 1081 przez armię Cesarstwa Bizantyjskiego z armią Normanów.